Raoni steht für

Raoni Metuktire (* um 1930), ein Häuptling des Kayapo-Volkes in Brasilien
Raoni (Dokumentarfilm), ein französischer Dokumentarfilm von 1978, der bei der Oscarverleihung 1979 nominiert war.